Příjmení Ondok má více nositelů:
 Josef Petr Ondok (1926–2003), český vědec a řeholník
 František Ondok (1925–2020), český fotbalista
 Claudi Ondok (*1993), česká malířka (pseudonym)